Ла́йла Ро́бинс (, род. 14 марта 1959) — американская актриса.

Биография 
Робинс окончила Йельский университет и в 1984 году дебютировала на бродвейской сцене в пьесе The Real Thing. С тех пор она сыграла несколько десятков ролей на сцене малых театров, в основном офф-бродвейских. На экране она дебютировала в роли жены в фильме 1987 года «Самолётом, поездом и автомобилем». Аналогичную роль она сыграла и в фильме «Невиновный» (1989).

На телевидении, Робинс снялась в недолго просуществовавшем сериале ABC Gabriel’s Fire. В последующие годы она сыграла массу второстепенных и гостевых ролей в таких сериалах, как «Закон и порядок», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Клан Сопрано», «Лечение», «Смертельно скучающий», «Хорошая жена» и «Схватка». В 2014 году Робинс получила регулярную роль в четвёртом сезоне телесериала «Родина». В 2019—2021 годах играла роль Катерины Ростовой в сериале «Чёрный список».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Висконсинского университета в О-Клэр
Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской школы драмы
Киноактрисы США